Thanjavur bezeichnet

eine Stadt in Südindien, siehe Thanjavur
einen Distrikt in Südindien, siehe Thanjavur (Distrikt)
ein früheres Fürstentum in Südindien, siehe Thanjavur (Staat)